Eugenie Bouchard e Sofia Kenin erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Asia Muhammad e Taylor Townsend hanno battuto Serena Williams e Caroline Wozniacki con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Caroline Dolehide /  Johanna Larsson (quarti di finale)
  Lara Arruabarrena /  Renata Voráčová (primo turno)

 Desirae Krawczyk /  Laura Siegemund (quarti di finale)
 Kaitlyn Christian /  Alexa Guarachi (primo turno)

Wildcard 

  Sara Errani /  Paige Mary Hourigan (primo turno)

 Allie Kiick /  Erin Routliffe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2020